Pepi bezeichnet:
 eine deutsche Kurzform für den Vornamen Josef
 verschiedene altägyptische Pharaonen:
 Pepi I. (6. Dynastie)
 Pepi II. (6. Dynastie)
 Pepi III. (16. Dynastie)
 Pepi, altägyptische Würdenträgerin ("Beauftragte für die Angelegenheiten des König"), siehe Statuengruppe der Pepi und des Ra-schepses
 Pepi Glöckner-Kramer (auch Pepi Kramer-Glöckner; 1874–1954), österreichische Volksschauspielerin und Soubrette
 in Österreich regional gebräuchliche Bezeichnung für Perücke oder Toupet
 Pepi, den Hund, der vom Kleinen Arschloch ausgeführt, unter Drogen gesetzt, gequält und gedemütigt wird.
 Josefine „Pepi“ Mutzenbacher, Romanheldin aus dem Jahre 1906

Pepi ist der Familienname folgender Personen:
 Ricardo Pepi (* 2003), US-amerikanischer Fußballspieler

Abkürzung